На цій сторінці подано список місцевостей з хаотичним рельєфом на планеті Марс, які отримали офіційні назви від Міжнародного астрономічного союзу. Хаос (або хаотичний рельєф) — це астрогеологічний термін, що використовується для окреслення тих форм рельєфу на поверхні планет, де різні деталі на кшталт кряжів, розломів та рівнин, виявляються перемішаними та заплутаними між собою. Координати подані в планетоцентричній широті зі східною довготою.

Місцевості з хаотичним рельєфом зазвичай успадковують назву від найближчої деталі альбедо, що узгоджується з правилами МАС щодо планетної номенклатури. Така деталь альбедо має бути вказана на картах Марса авторства або Джованні Скіапареллі, або Ежена Мішеля Антоніаді, а також повинна перебувати в списку класичних деталей альбедо на Марсі.

Примітки 

Цей список було адаптовано з Довідника з планетної номенклатури (Gazetteer of Planetary Nomenclature ), створеного Геологічною службою США.

Поверхня Марса
Хаотичний рельєф на Марсі